|-
|(82751)||2001 QF7|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,097|| align=right|13,47|| align=right|4,382||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82752)||2001 QG7|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,106|| align=right|11,87|| align=right|5,138||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82753)||2001 QO7|| align=right|14,0|| align=right|2,941|| align=right|0,112|| align=right|3,24|| align=right|5,044||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82754)||2001 QP7|| align=right|14,6|| align=right|2,901|| align=right|0,031|| align=right|11,90|| align=right|4,939||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82755)||2001 QX7|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,111|| align=right|6,99|| align=right|4,556||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82756)||2001 QC8|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,224|| align=right|1,76|| align=right|3,586||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82757)||2001 QH8|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,151|| align=right|9,18|| align=right|4,057||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82758)||2001 QT8|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,071|| align=right|22,20|| align=right|4,372||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82759)||2001 QA9|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,076|| align=right|1,51|| align=right|4,277||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82760)||2001 QE9|| align=right|15,7|| align=right|2,855|| align=right|0,063|| align=right|1,94|| align=right|4,823||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82761)||2001 QL9|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,038|| align=right|5,20|| align=right|4,526||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82762)||2001 QP10|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,203|| align=right|3,14|| align=right|3,721||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82763)||2001 QC11|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,187|| align=right|3,99|| align=right|4,214||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82764)||2001 QD11|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,137|| align=right|11,03|| align=right|5,515||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82765)||2001 QP11|| align=right|16,0|| align=right|2,741|| align=right|0,134|| align=right|5,96|| align=right|4,537||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82766)||2001 QR11|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,115|| align=right|9,58|| align=right|5,376||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82767)||2001 QR12|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,176|| align=right|2,10|| align=right|5,801||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82768)||2001 QD13|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,174|| align=right|1,90|| align=right|5,579||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82769)||2001 QH14|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,125|| align=right|3,68|| align=right|4,421||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82770)||2001 QJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,133|| align=right|5,25|| align=right|4,417||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82771)||2001 QX14|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,123|| align=right|3,60|| align=right|5,308||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82772)||2001 QH15|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,128|| align=right|2,50|| align=right|4,596||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82773)||2001 QJ15|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,133|| align=right|11,71|| align=right|4,227||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82774)||2001 QQ15|| align=right|14,3|| align=right|2,874|| align=right|0,102|| align=right|13,19|| align=right|4,872||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82775)||2001 QZ15|| align=right|15,0|| align=right|2,829|| align=right|0,076|| align=right|3,16|| align=right|4,757||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82776)||2001 QB17|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,071|| align=right|3,47|| align=right|4,307||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82777)||2001 QF17|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,119|| align=right|6,81|| align=right|3,605||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82778)||2001 QP17|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,132|| align=right|10,14|| align=right|5,523||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82779)||2001 QU17|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|5,463||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82780)||2001 QF18|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,026|| align=right|2,55|| align=right|4,855||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82781)||2001 QX18|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|5,647||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82782)||2001 QY18|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,024|| align=right|11,36|| align=right|5,591||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82783)||2001 QE20|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,183|| align=right|3,18|| align=right|4,466||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82784)||2001 QK20|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,079|| align=right|9,29|| align=right|4,520||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82785)||2001 QL21|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,118|| align=right|2,12|| align=right|5,057||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82786)||2001 QM22|| align=right|13,3|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|21,97|| align=right|5,614||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82787)||2001 QP22|| align=right|14,7|| align=right|2,948|| align=right|0,099|| align=right|12,35|| align=right|5,061||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82788)||2001 QS22|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|3,52|| align=right|3,686||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82789)||2001 QU22|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|2,21|| align=right|3,764||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82790)||2001 QJ23|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,088|| align=right|8,81|| align=right|4,523||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82791)||2001 QK23|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,231|| align=right|2,55|| align=right|3,588||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82792)||2001 QM23|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,148|| align=right|8,34|| align=right|4,461||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82793)||2001 QH24|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,215|| align=right|14,00|| align=right|4,210||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82794)||2001 QN25|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,210|| align=right|5,87|| align=right|4,163||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82795)||2001 QQ25|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,108|| align=right|14,80|| align=right|4,285||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82796)||2001 QX25|| align=right|14,5|| align=right|2,912|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|4,969||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82797)||2001 QY25|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,043|| align=right|28,77|| align=right|4,296||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82798)||2001 QB26|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,225|| align=right|9,62|| align=right|5,543||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82799)||2001 QF26|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|4,631||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82800)||2001 QH26|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,160|| align=right|3,41|| align=right|3,641||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82801)||2001 QF27|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,128|| align=right|4,96|| align=right|5,466||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82802)||2001 QM27|| align=right|15,7|| align=right|2,471|| align=right|0,201|| align=right|3,76|| align=right|3,884||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82803)||2001 QO28|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,294|| align=right|3,06|| align=right|5,438||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82804)||2001 QJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,163|| align=right|14,17|| align=right|4,839||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82805)||2001 QO30|| align=right|13,0|| align=right|3,133|| align=right|0,149|| align=right|18,21|| align=right|5,544||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82806)||2001 QO31|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,261|| align=right|2,82|| align=right|4,099||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82807)||2001 QK32|| align=right|14,6|| align=right|3,235|| align=right|0,135|| align=right|17,60|| align=right|5,817||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82808)||2001 QD33|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,092|| align=right|3,02|| align=right|4,833||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82809)||2001 QK33|| align=right|14,5|| align=right|3,161|| align=right|0,049|| align=right|12,32|| align=right|5,620||MBA||17. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(82810)||2001 QV34|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,144|| align=right|7,88|| align=right|4,616||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82811)||2001 QZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,128|| align=right|3,92|| align=right|4,371||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82812)||2001 QD35|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,682||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82813)||2001 QJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,108|| align=right|15,45|| align=right|4,280||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82814)||2001 QQ36|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,192|| align=right|8,17|| align=right|5,568||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82815)||2001 QO37|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,156|| align=right|2,80|| align=right|4,052||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82816)||2001 QR37|| align=right|16,5|| align=right|2,617|| align=right|0,311|| align=right|2,66|| align=right|4,232||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82817)||2001 QV37|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|11,03|| align=right|4,620||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82818)||2001 QM38|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,143|| align=right|5,82|| align=right|3,688||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82819)||2001 QO38|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,088|| align=right|8,20|| align=right|4,371||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82820)||2001 QT38|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,171|| align=right|3,94|| align=right|4,322||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82821)||2001 QH39|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,182|| align=right|3,93|| align=right|3,818||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82822)||2001 QW40|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,023|| align=right|6,31|| align=right|4,520||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82823)||2001 QF41|| align=right|15,7|| align=right|2,743|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|4,542||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82824)||2001 QM43|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,115|| align=right|13,90|| align=right|4,154||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82825)||2001 QN43|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,150|| align=right|0,21|| align=right|3,693||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82826)||2001 QA44|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,157|| align=right|7,04|| align=right|3,653||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82827)||2001 QJ44|| align=right|14,9|| align=right|2,902|| align=right|0,249|| align=right|2,56|| align=right|4,942||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82828)||2001 QB45|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,098|| align=right|9,39|| align=right|5,139||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82829)||2001 QJ45|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,096|| align=right|6,91|| align=right|3,827||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82830)||2001 QS45|| align=right|15,2|| align=right|3,004|| align=right|0,166|| align=right|3,51|| align=right|5,205||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82831)||2001 QU45|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,209|| align=right|0,43|| align=right|3,472||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82832)||2001 QE46|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,135|| align=right|9,44|| align=right|4,676||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82833)||2001 QF46|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,054|| align=right|10,06|| align=right|5,329||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82834)||2001 QL46|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,045|| align=right|4,73|| align=right|4,604||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82835)||2001 QP46|| align=right|14,8|| align=right|3,236|| align=right|0,142|| align=right|5,95|| align=right|5,820||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82836)||2001 QE47|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,072|| align=right|3,72|| align=right|4,038||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82837)||2001 QB48|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,052|| align=right|21,50|| align=right|4,341||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82838)||2001 QU48|| align=right|16,7|| align=right|2,442|| align=right|0,163|| align=right|2,73|| align=right|3,815||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82839)||2001 QM49|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|8,57|| align=right|5,457||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82840)||2001 QE50|| align=right|15,9|| align=right|2,801|| align=right|0,083|| align=right|0,50|| align=right|4,686||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82841)||2001 QH50|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,063|| align=right|1,39|| align=right|4,838||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82842)||2001 QK50|| align=right|14,9|| align=right|3,034|| align=right|0,182|| align=right|2,26|| align=right|5,285||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82843)||2001 QO50|| align=right|14,8|| align=right|2,917|| align=right|0,094|| align=right|2,92|| align=right|4,982||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82844)||2001 QQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|3,726||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82845)||2001 QR50|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,151|| align=right|11,21|| align=right|4,578||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82846)||2001 QW50|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,122|| align=right|3,02|| align=right|5,018||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82847)||2001 QJ52|| align=right|15,1|| align=right|2,931|| align=right|0,083|| align=right|1,08|| align=right|5,018||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82848)||2001 QM52|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|1,57|| align=right|4,402||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82849)||2001 QN52|| align=right|16,1|| align=right|2,721|| align=right|0,131|| align=right|0,84|| align=right|4,488||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82850)||2001 QW52|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,044|| align=right|12,42|| align=right|4,428||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82851)||2001 QP53|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,131|| align=right|13,50|| align=right|5,140||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82852)||2001 QT53|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,126|| align=right|11,03|| align=right|5,306||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82853)||2001 QD55|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,179|| align=right|2,26|| align=right|5,523||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82854)||2001 QC56|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,101|| align=right|13,57|| align=right|4,165||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82855)||2001 QU56|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,140|| align=right|4,68|| align=right|4,542||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82856)||2001 QA57|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,182|| align=right|10,47|| align=right|5,209||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82857)||2001 QG57|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|4,77|| align=right|3,435||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82858)||2001 QY57|| align=right|15,3|| align=right|3,001|| align=right|0,103|| align=right|11,35|| align=right|5,198||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82859)||2001 QA58|| align=right|14,4|| align=right|2,913|| align=right|0,131|| align=right|6,24|| align=right|4,970||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82860)||2001 QE58|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,189|| align=right|8,66|| align=right|3,506||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82861)||2001 QD59|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,130|| align=right|11,86|| align=right|4,242||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82862)||2001 QP60|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,128|| align=right|17,26|| align=right|5,447||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82863)||2001 QO61|| align=right|14,6|| align=right|3,015|| align=right|0,120|| align=right|9,30|| align=right|5,234||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82864)||2001 QS62|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,170|| align=right|5,89|| align=right|4,156||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82865)||2001 QU62|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,110|| align=right|3,24|| align=right|4,819||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82866)||2001 QG63|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,082|| align=right|13,11|| align=right|4,164||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82867)||2001 QS63|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,032|| align=right|1,17|| align=right|4,819||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82868)||2001 QT63|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,095|| align=right|5,94|| align=right|5,344||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82869)||2001 QV63|| align=right|14,3|| align=right|2,919|| align=right|0,090|| align=right|2,35|| align=right|4,988||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82870)||2001 QC64|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|5,392||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82871)||2001 QA66|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,068|| align=right|11,19|| align=right|5,428||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82872)||2001 QC66|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,106|| align=right|14,35|| align=right|4,253||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82873)||2001 QF66|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,090|| align=right|10,81|| align=right|4,512||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82874)||2001 QU66|| align=right|16,6|| align=right|2,326|| align=right|0,206|| align=right|2,80|| align=right|3,548||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82875)||2001 QB67|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,227|| align=right|8,05|| align=right|4,687||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82876)||2001 QR67|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,091|| align=right|9,50|| align=right|4,297||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82877)||2001 QZ67|| align=right|16,3|| align=right|2,699|| align=right|0,098|| align=right|13,12|| align=right|4,433||MBA||20. avgust 2001||Nashville||R. Clingan
|-
|(82878)||2001 QJ69|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,102|| align=right|8,85|| align=right|4,375||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82879)||2001 QE70|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,063|| align=right|12,64|| align=right|4,410||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82880)||2001 QN70|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,203|| align=right|12,96|| align=right|5,592||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82881)||2001 QZ70|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,162|| align=right|12,34|| align=right|4,310||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82882)||2001 QG71|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,214|| align=right|17,34|| align=right|5,458||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82883)||2001 QJ73|| align=right|14,1|| align=right|3,224|| align=right|0,072|| align=right|23,44|| align=right|5,787||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82884)||2001 QQ75|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,166|| align=right|9,69|| align=right|4,677||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82885)||2001 QC77|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,166|| align=right|5,01|| align=right|4,322||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82886)||2001 QC81|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,204|| align=right|9,45|| align=right|4,517||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82887)||2001 QK81|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,122|| align=right|7,26|| align=right|4,484||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82888)||2001 QU81|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,106|| align=right|10,07|| align=right|5,136||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82889)||2001 QW83|| align=right|13,6|| align=right|2,734|| align=right|0,180|| align=right|13,68|| align=right|4,521||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82890)||2001 QZ83|| align=right|13,6|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|16,96|| align=right|5,487||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82891)||2001 QC84|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,177|| align=right|14,65|| align=right|4,187||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82892)||2001 QN86|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,056|| align=right|13,39|| align=right|4,520||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82893)||2001 QR86|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,227|| align=right|11,99|| align=right|4,383||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82894)||2001 QZ86|| align=right|14,2|| align=right|3,230|| align=right|0,127|| align=right|18,39|| align=right|5,804||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82895)||2001 QG87|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,053|| align=right|21,71|| align=right|4,308||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82896)||2001 QV87|| align=right|15,7|| align=right|2,764|| align=right|0,016|| align=right|1,31|| align=right|4,594||MBA||22. avgust 2001||Pic du Midi||Pic du Midi
|-
|(82897)||2001 QM89|| align=right|14,5|| align=right|2,879|| align=right|0,064|| align=right|13,26|| align=right|4,884||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82898)||2001 QT89|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|13,31|| align=right|3,477||MBA||16. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82899)||2001 QS90|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,172|| align=right|34,73|| align=right|4,534||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82900)||2001 QX94|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,108|| align=right|3,36|| align=right|4,682||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82901)||2001 QZ94|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,162|| align=right|17,27|| align=right|4,621||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82902)||2001 QV96|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,290|| align=right|3,59|| align=right|4,144||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82903)||2001 QD97|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,065|| align=right|4,79|| align=right|4,265||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82904)||2001 QO98|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,172|| align=right|3,24|| align=right|4,149||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82905)||2001 QS98|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,078|| align=right|8,39|| align=right|5,399||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82906)||2001 QJ99|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,145|| align=right|8,09|| align=right|5,305||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82907)||2001 QC100|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,153|| align=right|6,88|| align=right|3,499||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82908)||2001 QU100|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,129|| align=right|2,88|| align=right|3,602||MBA||19. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(82909)||2001 QV100|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,196|| align=right|10,57|| align=right|4,202||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82910)||2001 QX100|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,221|| align=right|10,26|| align=right|4,518||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82911)||2001 QH101|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,046|| align=right|5,05|| align=right|4,649||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82912)||2001 QU102|| align=right|16,2|| align=right|2,698|| align=right|0,110|| align=right|3,34|| align=right|4,432||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82913)||2001 QN103|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,337|| align=right|4,16|| align=right|3,629||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82914)||2001 QS103|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,163|| align=right|14,11|| align=right|4,263||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82915)||2001 QA104|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,199|| align=right|10,02|| align=right|5,625||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82916)||2001 QH104|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|3,786||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82917)||2001 QK104|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,074|| align=right|1,42|| align=right|4,606||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82918)||2001 QR104|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,102|| align=right|18,93|| align=right|5,546||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82919)||2001 QD106|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,005|| align=right|11,49|| align=right|5,310||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82920)||2001 QF106|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,092|| align=right|12,96|| align=right|4,842||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82921)||2001 QU107|| align=right|15,1|| align=right|2,452|| align=right|0,269|| align=right|8,82|| align=right|3,839||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82922)||2001 QZ107|| align=right|15,4|| align=right|3,110|| align=right|0,163|| align=right|0,79|| align=right|5,484||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82923)||2001 QN109|| align=right|14,7|| align=right|3,015|| align=right|0,079|| align=right|11,29|| align=right|5,234||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82924)||2001 QD110|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,028|| align=right|3,45|| align=right|4,222||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82925)||2001 QG110|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,095|| align=right|4,31|| align=right|4,660||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|82926 Jacquey||2001 QH110|| align=right|15,5|| align=right|2,765|| align=right|0,023|| align=right|4,12|| align=right|4,596||MBA||25. avgust 2001||Pises||Pises
|-
|(82927)||2001 QK110|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,094|| align=right|2,25|| align=right|5,268||MBA||25. avgust 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(82928)||2001 QM110|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,042|| align=right|5,33|| align=right|4,417||MBA||19. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(82929)||2001 QN110|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,073|| align=right|8,99|| align=right|5,119||MBA||20. avgust 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(82930)||2001 QZ110|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,025|| align=right|5,02|| align=right|4,371||MBA||24. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(82931)||2001 QE112|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,024|| align=right|8,23|| align=right|5,529||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82932)||2001 QS112|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,043|| align=right|9,38|| align=right|5,309||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82933)||2001 QU112|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,111|| align=right|8,82|| align=right|5,160||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82934)||2001 QX112|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,061|| align=right|9,84|| align=right|5,156||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82935)||2001 QK113|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,114|| align=right|11,72|| align=right|5,282||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82936)||2001 QQ113|| align=right|14,5|| align=right|3,017|| align=right|0,057|| align=right|9,92|| align=right|5,241||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82937)||2001 QW113|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,062|| align=right|21,41|| align=right|5,606||MBA||26. avgust 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(82938)||2001 QB114|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,122|| align=right|6,91|| align=right|3,704||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82939)||2001 QY114|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,073|| align=right|8,17|| align=right|5,416||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82940)||2001 QZ115|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,145|| align=right|15,08|| align=right|4,025||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82941)||2001 QC116|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,106|| align=right|13,96|| align=right|4,320||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82942)||2001 QH116|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,103|| align=right|8,10|| align=right|4,595||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82943)||2001 QG117|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,127|| align=right|9,90|| align=right|5,349||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82944)||2001 QJ117|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,143|| align=right|12,36|| align=right|4,310||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82945)||2001 QN117|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,097|| align=right|9,12|| align=right|5,310||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82946)||2001 QN119|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,105|| align=right|10,91|| align=right|5,430||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82947)||2001 QV121|| align=right|15,5|| align=right|2,993|| align=right|0,108|| align=right|3,54|| align=right|5,177||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82948)||2001 QD122|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|2,79|| align=right|3,571||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82949)||2001 QE124|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,161|| align=right|5,47|| align=right|5,731||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82950)||2001 QB125|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,015|| align=right|5,17|| align=right|4,507||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82951)||2001 QS125|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,084|| align=right|10,28|| align=right|5,364||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82952)||2001 QC126|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,065|| align=right|10,52|| align=right|5,499||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82953)||2001 QS126|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,112|| align=right|13,31|| align=right|5,745||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82954)||2001 QW126|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,136|| align=right|13,73|| align=right|5,499||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82955)||2001 QB127|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,175|| align=right|9,17|| align=right|4,152||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82956)||2001 QT127|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,082|| align=right|14,05|| align=right|4,091||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82957)||2001 QU127|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,116|| align=right|12,86|| align=right|5,358||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82958)||2001 QP128|| align=right|14,5|| align=right|3,243|| align=right|0,033|| align=right|15,36|| align=right|5,839||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82959)||2001 QK129|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,168|| align=right|10,73|| align=right|5,590||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82960)||2001 QN129|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,142|| align=right|11,51|| align=right|4,237||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82961)||2001 QO129|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,058|| align=right|8,32|| align=right|5,619||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82962)||2001 QH130|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|11,54|| align=right|4,080||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82963)||2001 QT130|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,069|| align=right|8,30|| align=right|5,221||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82964)||2001 QL131|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,096|| align=right|8,47|| align=right|5,327||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82965)||2001 QU131|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,108|| align=right|9,59|| align=right|5,420||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82966)||2001 QD132|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|7,56|| align=right|4,116||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82967)||2001 QV132|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,040|| align=right|10,30|| align=right|5,354||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82968)||2001 QF133|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|12,97|| align=right|4,188||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82969)||2001 QQ133|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,242|| align=right|6,44|| align=right|3,603||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82970)||2001 QY134|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,211|| align=right|7,14|| align=right|4,693||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82971)||2001 QD135|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|22,31|| align=right|5,464||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82972)||2001 QR136|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,132|| align=right|14,66|| align=right|4,199||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82973)||2001 QA137|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|4,111||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82974)||2001 QN138|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|8,61|| align=right|5,159||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82975)||2001 QQ139|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,115|| align=right|8,55|| align=right|5,430||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82976)||2001 QK140|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,227|| align=right|15,54|| align=right|4,687||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82977)||2001 QS140|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,173|| align=right|11,10|| align=right|4,319||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82978)||2001 QT141|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,808||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82979)||2001 QU141|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,020|| align=right|1,68|| align=right|5,544||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82980)||2001 QO143|| align=right|16,2|| align=right|3,078|| align=right|0,084|| align=right|1,69|| align=right|5,400||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82981)||2001 QA144|| align=right|15,5|| align=right|3,169|| align=right|0,128|| align=right|2,15|| align=right|5,640||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82982)||2001 QC144|| align=right|14,7|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,55|| align=right|5,190||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82983)||2001 QE144|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,179|| align=right|3,38|| align=right|5,357||MBA||21. avgust 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(82984)||2001 QV146|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,102|| align=right|17,20|| align=right|5,345||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82985)||2001 QC147|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|11,29|| align=right|5,369||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82986)||2001 QK147|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,065|| align=right|17,62|| align=right|5,288||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82987)||2001 QR147|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,112|| align=right|8,88|| align=right|4,538||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82988)||2001 QC148|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,062|| align=right|10,85|| align=right|5,095||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(82989)||2001 QM148|| align=right|14,1|| align=right|2,980|| align=right|0,113|| align=right|10,15|| align=right|5,143||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82990)||2001 QK152|| align=right|14,5|| align=right|2,950|| align=right|0,118|| align=right|2,95|| align=right|5,067||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82991)||2001 QO153|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,105|| align=right|27,32|| align=right|4,333||MBA||27. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(82992)||2001 QN154|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,046|| align=right|5,09|| align=right|4,553||MBA||27. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(82993)||2001 QO154|| align=right|14,0|| align=right|2,857|| align=right|0,213|| align=right|5,72|| align=right|4,829||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82994)||2001 QP154|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,252|| align=right|17,53|| align=right|4,617||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(82995)||2001 QJ155|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,011|| align=right|12,10|| align=right|5,522||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82996)||2001 QV156|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,100|| align=right|4,15|| align=right|4,386||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82997)||2001 QW156|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,128|| align=right|5,16|| align=right|3,538||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82998)||2001 QJ157|| align=right|15,8|| align=right|2,807|| align=right|0,108|| align=right|9,19|| align=right|4,702||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82999)||2001 QZ158|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|3,779||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83000)||2001 QG159|| align=right|14,5|| align=right|3,189|| align=right|0,093|| align=right|2,80|| align=right|5,695||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov